

Patronymie 

 Auguste Gougeard (1827-1886) est un conseiller d'État, officier supérieur de la marine.
 Alexis Gougeard (né en 1993) est un cycliste français.
 Florent Gougeard (né en 1989) est un cycliste français et frère du précédent.